Collegio elettorale di Cinisello Balsamo – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Cinisello Balsamo – collegio elettorale del Senato della Repubblica